Osoby o nazwisku Macaulay:
 Thomas Babington Macaulay – brytyjski historyk
 Rose Macaulay – angielska pisarka
Osoby o imieniu Macaulay:
 Macaulay Culkin – amerykański aktor